Томасвил има више значења:
 Томасвил (Мисури)
 Томасвил (Џорџија)
 Томасвил (Алабама)
 Томасвил (Северна Каролина)